Il doppio del torneo di tennis Betty Barclay Cup 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Martina Hingis e Barbara Schett che hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Arantxa Sánchez Vicario 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)

 Jelena Dokić /  Conchita Martínez (quarti di finale)
 Martina Hingis /  Barbara Schett (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Betty Barclay Cup 2002